A 2018-as FIA Formula 2 bajnokság az FIA Formula–2 bajnokság második versenyszezonja volt, a 2018-as Formula–1 világbajnokság betétfutamaként bonyolították le. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szervezte és szankcionálta.

A címvédő Charles Leclerc ebben a szezonban már a Formula-1-ben állt rajthoz. A bajnokságot az utolsó versenyig kiélezett küzdelmet követően a brit George Russell nyerte Lando Norris és Alexander Albon előtt.

Csapatok és versenyzők
Az alábbi csapatok vettek részt a 2018-as szezonban. A bajnokságban minden csapat azonos autót használt, minden résztvevő a Dallara F2 2018-as modelljével és a V6 Mecachrome turbó motorjával vett részt a kiírásban. A csapatok hivatalos gumibeszállítója a Pirelli volt.

Átigazolások

Csapatváltások 

 Sean Gelael, Pertamina Arden → Prema Racing pilóta
 Louis Delétraz, Rapax → Charouz Racing System pilóta
 Antonio Fuoco, Prema Racing → Charouz Racing System pilóta
 Sérgio Sette Câmara, MP Motorsport → Carlin pilóta
 Luca Ghiotto, Russian Time → Campos Racing pilóta
 Ralph Boschung, Campos Racing → MP Motorsport pilóta
 Alexander Albon, ART Grand Prix → DAMS pilóta
 Roberto Merhi, Rapax → MP Motorsport pilóta
 Roberto Merhi, MP Motorsport → Campos Racing pilóta

Újonc pilóták 

 Fukuzumi Nirei, GP3, ART Grand Prix → Arden International pilóta
 Jack Aitken, GP3, ART Grand Prix → ART Grand Prix pilóta
 George Russell, GP3, ART Grand Prix → ART Grand Prix pilóta
 Makino Tadaszuke, Formula–3 Európa-bajnokság, Hitech Grand Prix → Russian Time pilóta
 Roy Nissany, Formula V8 3.5, RP Motorsport → Campos Racing pilóta
 Arjun Maini, GP3, Jenzer Motorsport → Trident pilóta
 Lando Norris, Formula–3 Európa-bajnokság, Carlin → Carlin pilóta
 Maximilian Günther, Formula–3 Európa-bajnokság, Prema Powerteam → Arden International pilóta
 Alessio Lorandi, GP3, Trident → Trident pilóta
 Dorian Boccolacci, GP3, MP Motorsport → MP Motorsport pilóta
 Niko Kari, GP3, MP Motorsport → MP Motorsport pilóta

Távozó pilóták 

 Charles Leclerc, Prema Racing → Formula–1, Sauber pilóta
 Santino Ferrucci, Trident → IndyCar, Dale Coyne Racing pilóta
 Roy Nissany, Campos Racing → ?

Év közbeni versenyzőcserék 

  Roberto Merhi a Magyar verseny után elhagyta az  MP Motorsportot, helyére a GP3-as pilóta  Dorian Boccolacci érkezett. Az utolsó két hétvégét már a  Camposnál teljesítette,  Roy Nissany helyén.

  Ralph Boschung a jövőbeli terveire hivatkozva az Olasz nagydíj után elhagyta az  MP Motorsportot, helyére a GP3-as pilóta  Niko Kari érkezett.

  Santino Ferruccit trágár viselkedése miatt a  Trident menesztette, helyére a GP3-as pilóta  Alessio Lorandi érkezett.

Újonc csapatok

 Carlin Motorsport; Indy Lights → FIA Formula–2 bajnokság
 Charouz Racing System; Formula V8 3.5 → FIA Formula–2 bajnokság

Távozó csapatok

 Racing Engineering
 Rapax

Szabályváltozások
- Az F2 is megkapja a fejvédelemre szolgáló glóriát.

- Az autó 159 milliméterrel lett hosszabb, 32 kilóval nehezebb, beleértve a versenyzőt is. Ugyan a karosszéria szélesebb lett, maga a kocsi maradt 1,9 méter széles.

- Már nem 4 literes, szívó V8-as erőforrásokat használtak, hanem a francia Mecachrome által épített 3.4 literes, turbófeltöltéses V6-os motorokat, aminek teljesítménye 620 lóerő 8750-es fordulaton. Az autó DRS-rendszerét, elektronikáját, motorvezérlését egyaránt továbbfejlesztették. Az egységes motorvezérlő, az ECU, az olasz Magneti Marellitől érkezett.

Versenynaptár 
Az alábbi 12 forduló került megrendezésre a 2018-as szezonban. Minden helyszínen két futamot rendeztek: egy fő futamot, amely hosszabb és tartalmaz egy kötelező kerékcserét; és egy sprint futamot, ami rövidebb és nincs kötelező bokszkiállás.

Változások
A mezőny az előző évi 11-hez képest 2018-ban már 12 helyszínre látogatott el. A bajnokság először látogatott Paul Ricardra és Szocsiba, a Formula-1-es francia illetve az orosz nagydíj betétfutamaként. Jerez pedig kikerült a versenynaptárból.

Összefoglaló

Eredmények

Pontrendszer
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Megjegyzések 
 A leggyorsabb körért járó pontot Antonio Fuoco kapta, mivel George Russell a legjobb 10-en kívül zárt.
 A leggyorsabb körért járó pontot George Russell kapta, mivel Jack Aitken a legjobb 10-en kívül zárt.
 A leggyorsabb körért járó pontot Artyom Markelov kapta, mivel Nicholas Latifi a legjobb 10-en kívül zárt.
 A leggyorsabb körért járó pontot Artyom Markelov kapta, mivel Maximilian Günther a legjobb 10-en kívül zárt.
 A leggyorsabb körért járó pontot Nyck de Vries kapta, mivel Ralph Boschung a legjobb 10-en kívül zárt.
 A leggyorsabb körért járó pontot George Russell   kapta, mivel Sérgio Sette Câmara a legjobb 10-en kívül zárt.
 A leggyorsabb körért járó pontot Luca Ghiotto kapta, mivel Antonio Fuoco a legjobb 10-en kívül zárt.
 A leggyorsabb körért járó pontot Artyom Markelov    kapta, mivel Sérgio Sette Câmara a legjobb 10-en kívül zárt.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az F2 hivatalos honlapja

2018 a motorsportban
Formula–2-es szezonok